Ві́ктор Анато́лійович Па́січник ( — ) — старший лейтенант11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь» Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився Віктор Пасічник 5 жовтня 1976 року у Бучі, закінчив ворзельську школу, Київський інженерно-будівельний інститут.

У 90-х роках працював на державному підприємстві, але згодом змінив роботу. Включно до поїздки в АТО працював на приватному підприємстві з виготовлення та встановлення метало-пластикових вікон.

В червні 2014 року прийшов до Ірпінського військомату з проханням зарахувати його до добровольчих військ в зоні АТО. Спочатку пройшов вишкіл в навчальному центрі «Десна». На фронт відправився командиром інженерно-саперного взводу 11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь». Воював у Слов'янську, на горі Карачун, Дебальцевому. Загинув 10 вересня 2014 року в районі смт Чорнухине, Попаснянський район, Луганська область.

Похований 14 вересня 2014 року у місті Буча на Алея Слави міського кладовища.

Вшанування 
 У ворзельській школі, де навчався Віктор з 1983 по 1993 роки, йому відкрили меморіальну дошку.
 17 жовтня 2017 року Віктору Пасічнику було відкрито меморіальну дошку на фасаді Будинку культури у місті Буча.
 Вшановується в меморіальному комплексі «Зала пам'яті», в щоденному ранковому церемоніалі 10 вересня.

Примітки

Джерела 
 Пасічник Віктор Анатолійович // Книга пам'яті полеглих за Україну